Future Now Tour — совместный тур американских исполнителей Деми Ловато и Ника Джонаса. Это шестой концертный тур Ловато и третий тур Джонаса, организованный в поддержку пятого студийного альбома Деми «Confident» и третьего студийного альбома Ника «Last Year Was Complicated». Северо-американская часть тура началась 24 июня в Санрайзе, Флорида и завершлась 17 сентября в Инглвуде, Калифорния.

История 
26 октября 2015 Ловато и Джонас на утреннем шоу Элвиса Дюрана анонсировали, что отправятся в совместный тур. В тот же день они поделились подробностями тура на шоу «Good Morning America». Также было сообщено, что билеты поступят в продажу 7 ноября 2015. Рекламный постер к туру сравнили с трилогией «Голодные игры», называя Деми и Ника похожими на трибутов из «Дистрикта 1».

Сет-лист 
Данный сет-лист был использован на концерте 29 июня, и предназначен не для всех шоу.

Ник
 Levels
 Champagne Problems
 Teacher
 Good Thing
 The Difference
 Bacon
 Numb
 Chains
Деми
 Confident
 Heart Attack
 Neon Lights
 For You
 Body Say (новая песня)
 Fix A Heart
 Nightingale
 Warrior
 Lionheart
 Give Your Heart a Break
 Stone Cold (Ник аккомпонирует на фортепиано)
Ник
 Chainsaw
 Close
 Jealous
Деми
 Skyscraper
 Cool For The Summer

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Деми Ловато
Концертные туры 2016 года